Бабаев, Чары:
 Бабаев, Чары (заведующий отделом) (1907—1966) — заведующий отделом сельского хозяйства Сагар-Чагинского района Марыйской области, Герой Социалистического Труда (1949).
 Бабаев, Чары (старший чабан) (1916 — ?) — старший чабан каракулеводческого совхоза «Равнина» Министерства внешней торговли СССР, Байрам-Алийский район Марыйской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Бабаев, Чары (чабан) (род. 1931) — чабан колхоза имени Ленина Теджентского района Ашхабадской области, депутат Верховного Совета.
 Бабаев, Чары (звеньевой) (1917 — ?) — звеньевой колхоза «12 лет РККА» Ашхабадского района Ашхабадской области, Герой Социалистического Труда (1949).
 Примечания